Van – rodzaj nadwozia
 Van – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Van Zandt
 Van – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
 VAN – akronim nazwy Value Added Network
 VAN w międzynarodowym lotnictwie cywilnym – kod oznaczający wóz kontroli drogi startowej
 van (niderl. = "z") człon nazwisk pochodzenia szlacheckiego, najczęściej holenderskich i flamadzkich, powstałych od nazw miejscowości; pierwotnie wskazujący miejsce pochodzenie rodu; odpowiednik niem. von lub fran. de 
 Van – tureckojęzyczna wersja nazwy słonego jeziora Wan, leżącego we wschodniej Turcji
 Van – tureckojęzyczna wersja nazwy miasta Wan, leżącego we wschodniej Turcji
 Van – tureckojęzyczna wersja nazwy prowincji Wan, leżącej we wschodniej Turcji
 Van – rasa kota